Sahl est un patronyme porté notamment par :

 Hans Sahl (1902-1993), écrivain et journaliste allemand ;
 Ibn Sahl, mathématicien perse ;
 Mort Sahl (1927-2021), acteur américain.